#ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ Китай